Napkutya – rockzenekar
 Napkutya – légköri jelenség